Puchar Polski w koszykówce mężczyzn 2010/2011 został rozegrany w formule znanej z poprzedniego sezonu, wzięły w nim udział drużyny z TBL, I ligi oraz II ligi. Obrońcą tytułu był AZS Koszalin.

System rozgrywek 
Pierwsza faza zostanie przeprowadzona przy uwzględnieniu podziału terytorialnego, dla zmniejszenia kosztów drużyn. W tej fazie udział wezmą drużyny I oraz II ligi. Dziewięć zespołów Tauron Basket Ligi weźmie udział w rozgrywkach PP od drugiej rundy.

Po rozegraniu III rundy 10 zespołów awansuje do fazy grupowej. W tej części drużyny podzielone zostaną na dwie grupy. Każda z nich rozegra cztery mecze (dwa u siebie, dwa na wyjeździe), według systemu, który do poprzedniego sezonu obowiązywał w piłkarskim Pucharze UEFA.

Po dwie najlepsze drużyny z obu grup awansują do ćwierćfinału, w którym do gry dołączą uczestnicy EuroCup (Anwil Włocławek) i EuroChallenge (Trefl Sopot). Do tego etapu wszystkie mecze Pucharu Polski będą rozgrywane w środy. Dopiero turniej Final Four zaplanowano na weekend 12-13 lutego. Wezmą w nim udział trzy zespoły zwycięskie w ćwierćfinale oraz Asseco Prokom Gdynia.

Tak jak w poprzednim sezonie w każdej rundzie (poza fazą grupową) rozgrywany będzie tylko jeden mecz, którego gospodarzem będzie zespół z niższej klasy rozgrywkowej. Jeśli grają dwa zespoły z tej samej ligi, gospodarza wyłania losowanie.

System rozgrywek Pucharu Polski ulegnie modyfikacji, jeśli zespół Trefl Sopot nie wywalczy awansu do grupowej fazy rozgrywek EuroChallenge (walczy o nią w dwumeczu z belgijską Dexią Mons Hainaut). W przypadku porażki Trefl dołączy do Pucharu Polski po II rundzie, rozgrywając spotkanie rundy IIA ze zwycięzcą jednej z par II rundy. Wygrany z tej pary dołączy do III rundy.

Udział w rozgrywkach jest obowiązkowy, za nie przystąpienie do rywalizacji grozi kara pieniężna:

- dla drużyny II ligi - 5.000 zł

- dla drużyny I ligi - 15.000 zł

- dla drużyny Ekstraklasy - 25.000 zł

I runda 
3 listopada 2010 16:00

3 listopada 2010 16:30

3 listopada 2010 16:45

3 listopada 2010 17:00

3 listopada 2010 17:30

3 listopada 2010 18:00

3 listopada 2010 18:30

3 listopada 2010 18:45

3 listopada 2010 19:00

3 listopada 2010 19:30

3 listopada 2010 19:45

3 listopada 2010 20:00

10 listopada 2010 19:00

II runda 
17 listopada 2010 14:00

17 listopada 2010 15:30

17 listopada 2010 16:00

17 listopada 2010 17:00

17 listopada 2010 17:30

17 listopada 2010 18:00

17 listopada 2010 18:30

17 listopada 2010 18:45

17 listopada 2010 19:00

17 listopada 2010 19:30

17 listopada 2010 19:45

23 listopada 2010 17:00

24 listopada 2010 19:00

IIA runda 
24 listopada 2010 19:30

III runda 
30 listopada 2010 18:00

30 listopada 2010 18:30

1 grudnia 2010 16:00

1 grudnia 2010 17:00

1 grudnia 2010 18:00

1 grudnia 2010 18:30

6 grudnia 2010 19:00

Faza grupowa

Grupa A

I kolejka 
7 grudnia 2010 19:00

8 grudnia 2010 18:00

II kolejka 
22 grudnia 2010 17:00

22 grudnia 2010 18:00

III kolejka 
5 stycznia 2010 18:30

5 stycznia 2010 19:00

IV kolejka 
10 stycznia 2010 20:00

12 stycznia 2010 18:00

V kolejka 
26 stycznia 2010 18:00

26 stycznia 2010 18:30

Grupa B

I kolejka 
7 grudnia 2010 18:00

14 grudnia 2010 18:00

II kolejka 
18 grudnia 2010 18:00

22 grudnia 2010 18:00

III kolejka 
5 stycznia 2010 18:00

17 stycznia 2010 19:00

IV kolejka 
12 stycznia 2010 18:00

12 stycznia 2010 18:00

V kolejka 
26 stycznia 2010 18:00

26 stycznia 2010 20:30

Z każdej grupy do ćwierćfinałów awansują dwa najlepsze zespoły, a dodatkowo awans uzyska zespół z trzeciego miejsca z lepszym bilansem zwycięstw i małych punktów.

Ćwierćfinał 
9 lutego 2011 18:00

9 lutego 2011 19:00

9 lutego 2011 19:00

Final Four

Półfinał 
11 lutego 2011 17:00

11 lutego 2011 19:30

Finał 
12 lutego 2011 18:00

ZWYCIĘZCA Pucharu Polski 2011
Polpharma Starogard Gdański Pierwszy tytuł

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Polska Liga Koszykówki 2010/2011
 Puchar Polski w koszykówce mężczyzn

Puchar Polski w koszykówce mężczyzn
2010 w koszykówce
2011 w koszykówce